Ваулиха — деревня в Харовском районе Вологодской области.

Входит в состав Слободского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Слободской сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Харовска — 59 км, до центра муниципального образования Арзубихи — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Терешиха, Митиха, Халчиха, Красково, Мишутиха.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района